Challenger Glacier ist der Name folgender Gletscher:
 Challenger-Gletscher auf Heard Island (Australien)
 Challenger Glacier (Washington) in Washington (Vereinigte Staaten)